Посол:
 Посол — дипломатический представитель одного государства (страны) в другом государстве (стране).
 Посол доброй воли (англ. goodwill ambassador, honorary ambassador) — почётный представитель негосударственной организации.
 Посол — способ приготовления скоропортящейся продукции (например, пряный посол).

Фильмы 
 «Посол Советского Союза» — советский фильм 1969 года режиссёра Георгия Натансона по книге Братьев Тур «Чрезвычайный посол» о жизни и деятельности первой советской женщины-дипломата.
 «Посол» — американский художественный фильм 1984 года об американском после, нестандартно пытающемся решить палестино-израильский конфликт.
 «Посол» — датский документальный фильм 2011 года об африканской дипломатии.

См. также 
 Посланник (значения)